Ла-Круа́-сюр-Руду́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 45 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Круа-сюр-Рудуль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Круа-сюр-Рудуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи